USS Long Beac — кораблі ВМС США, названі на честь Лонг-Біч, Каліфорнія.

 USS Long Beach (AK-9) — німецьке вантажне судно «SS Yarrowdale», закладене у 1902 році, захоплене у 1917 році. На службі ВМС США до 1921 року. Продане у 1922 році.
 USS Long Beach (PF-34) — фрегат типу «Такома». На службі ВМС США протягом 1943-1945 років. Переданий ВМФ СРСР за програмою ленд-лізу у 1945 році, де отримав позначення «ЕК-2». У 1962 році переданий ВМС Японії, де мав назви «Shii (PF-17)», «Shii (PF-297)» і «YAS-44». Зданий на злам у 1967 році.
 USS Long Beach (CGN-9) — Атомний ракетний крейсер ВМС США. На службі протягом 1961-1995 років. Зданий на злам у 1995 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни